Tissekone kan have flere betydninger:

 Synonym for vulva
 Kvindelig toiletpasser